Placard tiene varias acepciones: 

 Placard (pronunciado placar): término de origen francés usado en el español rioplatense (Argentina y Uruguay) y en Paraguay para designar a los  armarios empotrados a la pared o fijados a ella, especialmente los roperos.

 Placard: publicación híbrida entre el fanzine y la plaquette.